Puff bezeichnet:
 umgangssprachlich ein Bordell
 Wäschepuff, siehe Wäschekorb
 in der Schweiz Chaos, Unordnung (vgl. franz.: „quel bordel!“ – ‚was für eine Unordnung!‘)
 ein mittelalterliches Würfelbrettspiel namens Wurfzabel bzw. Trictrac oder dessen moderne Variante Backgammon. Der Name Puff des Spiels ist etymologischer Ursprung der Bedeutung „Bordell“.
 Onomatopoesie mit mehreren Anwendungsformen, zum Beispiel (meist dumpfe) Schläge
 einen gepolsterten, geschlossenen Schemel als Sitz oder Fußbank (englisch pouffe, französisch pouf)
 Puff, the Magic Dragon, ein Folksong und eine daran angelehnte Fernsehserie
 in der Biologie eine Stelle, an der gerade Informationen aus der DNA eines Polytänchromosoms gelesen werden

Puff ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Puff (1890–1973), Südtiroler Politiker
 Andreas Puff-Trojan (* 1960), österreichischer Autor und Literaturwissenschaftler
 Ansgar Puff (* 1956), deutscher Theologe, Weihbischof im Erzbistum Köln
 Christian Puff (1949–2013), österreichischer Botaniker
 Helmut Puff (* 1961), deutscher Germanist und Historiker
 Michael Puff (um 1400–1473), österreichischer Arzt und Fachbuchautor
 Rudolf Gustav Puff (1808–1865), untersteirischer Gymnasialprofessor und Schriftsteller
 Theodor Puff (1927–1999), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Puff (1889–1983), deutscher Pädagoge und Schriftsteller 

Siehe auch:

 Pouf (Begriffsklärung)
 PUF
 Buff
 Super-Puff, Klasse von Exoplaneten